Numele"Adrian Georgescu" se poate referi la:

 Adrian Georgescu, deputat român
 Adrian Georgescu, jurist român
 Adrian Georgescu, medic român
 Adrian Georgescu, scriitor român
 Adrian Georgescu, jurnalist român
 Adrian Georgescu, actor român